Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2005 в одиночном разряде проводился в тридцать четвёртый раз. В основной сетке было 56 участниц, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 9 прошли через квалификацию.

Жюстин Энен-Арденн в третий раз становится турнира.

Сеянные 
Первая восьмёрка посева начинает турнир со второго круга.

  Мария Шарапова (Четвертьфинал)
  Амели Моресмо (Четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (Второй раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Второй раунд)
  Патти Шнидер (Полуфинал)
  Елена Бовина (Четвертьфинал)

<li> Натали Деши (Первый раунд)
<li> Елена Лиховцева (Второй раунд)
<li> Ким Клейстерс (Третий раунд)
<li> Жюстин Энен-Арденн (Титул)
<li> Елена Янкович (Полуфинал)
<li> Ай Сугияма (Первый раунд)
<li> Даниэла Гантухова (Первый раунд)
<li> Каролина Шпрем ''(Первый раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2005